Guillaume Lefebvre (né le  à Amos) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il commence sa carrière en 1998 dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec en jouant pour les Cataractes de Shawinigan. Il est choisi en 2000 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Flyers de Philadelphie en  ronde, en  position. Il a joué 38 matchs en LNH avec les Flyers de Philadelphie,les Penguins de Pittsburgh et les Bruins de Boston. De 2006 à 2008, il a joué en Ligue nord-américaine de hockey pour les Summum-Chiefs de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il a participé au match des étoiles de l'East Coast Hockey League durant la saison 2010/11.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1998-1999 || Cataractes de Shawinigan || LHJMQ || 40 || 3 || 1 || 4 || 49 || || || || || 
|-
|1998-1999|| Screaming Eagles du Cap-Breton || LHJMQ || 24 || 2 || 7 || 9 || 13 || 5 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
|1999-2000 || Screaming Eagles du Cap-Breton || LHJMQ || 44 || 26 || 28 || 54 || 82 || || || || || 
|-
|1999-2000|| Remparts de Québec || LHJMQ || 2 || 3 || 1 || 4 || 0 || || || || || 
|-
|1999-2000|| Huskies de Rouyn-Noranda || LHJMQ || 25 || 4 || 11 || 15 || 39 || 11 || 4 || 0 || 4 || 25 
|-
| 2000-2001 || Huskies de Rouyn-Noranda || LHJMQ || 61 || 24 || 43 || 67 || 160 || 9 || 3 || 1 || 4 || 22 
|- 
|2000-2001 || Phantoms de Philadelphie || LAH || || || || || || 9 || 0 || 1 || 1 || 2 
|-
| 2001-2002 || Phantoms de Philadelphie || LAH || 78 || 19 || 15 || 34 || 111 || 5 || 0 || 0 || 0 || 4 
|-
| 2001-2002 || Flyers de Philadelphie || LNH || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || 
|-
| 2002-2003 || Phantoms de Philadelphie || LAH || 47 || 7 || 6 || 13 || 113 || || || || || 
|- 
| 2002-2003 || Flyers de Philadelphie || LNH || 14 || 0 || 0 || 0 || 4 || || || || || 
|-
| 2002-2003 || Penguins de WBS || LAH || 1 || 1 || 0 || 1 || 0 || 5 || 0 || 0 || 0 || 6 
|- 
| 2002-2003 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 12 || 2 || 4 || 6 || 0 || || || || || 
|-
| 2003-2004 || Penguins de WBS || LAH || 64 || 4 || 12 || 16 || 78 || 14 || 1 || 0 || 1 || 10 
|-
| 2004-2005 || Penguins de WBS || LAH || 34 || 3 || 3 || 6 || 76 || 11 || 1 || 0 || 1 || 23 
|-
| 2005-2006 || Penguins de WBS || LAH || 66 || 16 || 19 || 35 || 113 || 8 || 0 || 2 || 2 || 14 
|-
| 2005-2006 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 9 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || 
|-
|2006-2007 || Summum-Chiefs de Saint-Jean-sur-Richelieu || LNAH || 48 || 20 || 33 || 53 || 135 || 14 || 8 || 12 || 20 || 57 
|-
|2007-2008 || Summum-Chiefs de Saint-Jean-sur-Richelieu || LNAH || 46 || 16 || 36 || 52 || 157 || 6 || 3 || 3 || 6 || 26
|-
| 2008-2009 || Falcons de Springfield || LAH || 70 || 4 || 9 || 13 || 206 || || || || || 
|-
|2009-2010 || Bruins de Providence || LAH || 56 || 5 || 8 || 13 || 154 || || || || || 
|-
|2009-2010 || Bruins de Boston || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || 
|-
|2010-2011 ||Condors de Bakersfield ||ECHL ||28 ||5 ||15 ||23 ||72 ||4 ||2 ||3 ||5 ||6 
|-
|2011-2012 || Graz 99ers || EBEL || 33|| 8|| 7|| 15|| 136|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Graz 99ers || EBEL ||51 ||4 ||11 ||15 ||127 ||4 ||0 ||0 ||0 ||12
|-
|2013-2014 ||Graz 99ers ||EBEL ||42 ||10 ||10 ||20 ||114 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2014-2015 || Ducs d'Angers || Ligue Magnus || 26 || 9 || 8 || 17 || 110 || 10 || 0 || 2 || 2 || 26 

| 39 || 2 || 4 || 6 || 13 || || || || ||

Notes et références 

Naissance en mai 1981
Joueur québécois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Flyers de Philadelphie
Joueur des Cataractes de Shawinigan
Joueur des Eagles du Cap-Breton
Joueur des Remparts de Québec
Joueur des Huskies de Rouyn-Noranda
Joueur des Flyers de Philadelphie
Joueur des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Phantoms de Philadelphie
Joueur des Penguins de Wilkes-Barre/Scranton
Joueur des Summum-Chiefs de Saint-Jean-sur-Richelieu
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur des Bruins de Providence
Joueur des Condors de Bakersfield (ECHL)
Joueur du Graz 99ers
Joueur de l'Association des sports de glisse d'Angers
Attaquant de hockey sur glace
Naissance à Amos